Сезон 2018/2019 годов стал для ФК «Милан» 85-м в Чемпионате Италии.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

*№ 3 навечно закреплен за Паоло Мальдини(номер может взять один из сыновей игрока, если тот будет играть за клуб)

*№ 6 навечно закреплен за Франко Барези

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 
44.500.000

Зима 

70.000.000

Ушли из клуба

Лето 
75.000.000

Зима 
Трансферные сделки не совершались

0

Общие убытки:114.500.000

Общая прибыль:75.000.000

Разница:39.500.000

Соревнования

Предсезонные матчи

Товарищеские матчи

Международный кубок чемпионов

Кубок Сантьяго Бернабеу

Суперкубок Италии

Серия А

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Италии

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

Лига Европы УЕФА

Групповой этап

Статистика

Бомбардиры

Примечания 

Сезоны футбольных клубов 2018/2019